Vleugels ist der Familienname folgender Personen:

Johannes Vleugels (1899–1978), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
Wilhelm Vleugels (1893–1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe

Siehe auch 
 Orgelbau Vleugels, eine Orgelbau-Werkstatt in Hardheim